Lianglu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lianglukou, ort, Guizhou, 
 Lianglu (socken i Kina, lat 29,93, long 102,38), Sichuan, 
 Lianglu (socken i Kina, lat 31,05, long 106,31), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar